Ника Валерьевна Годун (род. 4 марта 1997 года в Москве) — российская пловчиха. Многократная чемпионка России (2015, 2016, 2017, 2018), член сборной команды России.

Биография 
Ника родилась 4 марта 1997 года в Москве. Начала заниматься плаванием в ДЮСШ «Косино» под руководством Владимира Леонидовича Комиссарова в 2000г. Позже тренировалась у Панкова Дмитрия Анатольевича и в 2009 году перешла в ДЮСШ № 30 и тренируется по н.в. под руководством Сергея Вячеславовича Шершукова. Выступает за клуб «Самбо-70».

С 2011 года ведёт канал MrJNWalker на Youtube, который на 2018 год насчитывает 59 тысяч подписчиков.

В 2012 году получила спортивное звание «Мастер спорта России по плаванию».

В 2012 году на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров заняла 5 место на дистанции 200 метров брассом.

В апреле 2017 года в Москве стала серебряным призёром чемпионата России в комбинированной эстафете 4×100 метров.

В ноябре 2017 года в Казани стала двукратной чемпионкой России на короткой воде на дистанциях 100 метров комплекс и 4×100 метров комплекс.

В декабре 2017 года в Санкт-Петербурге завоевала серебряную награду на дистанции 50 метров брасс на международных соревнованиях "Кубок Владимира Сальникова".

В апреле 2018 года в Москве стала победительницей чемпионата России в комбинированной эстафете 4×100 метров.

На Чемпионате России, проходящем в ноябре 2018 года в Казане, стала обладательницей четырех медалей - двух бронзовых на 100-метровке комплексом и 50м брассом, серебряной в составе эстафеты 4 по 100м комбинированная и золотой в составе эстафеты 4 по 50м комбинированная.

Получила степень бакалавра экономики в 2017 г., окончив Российский университет дружбы народов. В 2017г поступила туда же на экономический факультет магистратуры, специальность «международный менеджмент».

Примечания

Ссылки 
 Страница спортсменки на сайте Всероссийской федерации плавания
 Личная страница в Инстаграм

Пловцы России
Чемпионы России по плаванию